Jana Skotská (také Johana; 1428 – 22. června 1493) byla dcerou skotského krále Jakuba I. a manželkou Jakuba Douglase, 2. hraběte z Mortonu. V latině je známá jako muta domina [němá dáma] z Dalkeith.

Život 
Jana se narodila ve Skotsku asi roku 1428 jako třetí dcera Jakuba I. Skotského a Johany Beaufortové. Měla dva mladší bratry, včetně budoucího krále, Jakuba II., a pět sester. Měla "smůlu, že byla hluchá a němá" a byla známá jako muta domina nebo "němá dáma". Jana údajně používala ke komunikaci znakový jazyk, a to i na veřejnosti, což bylo v té obě považováno za neslušné.

Jana byla původně 18. října 1440 zasnoubena s Jakubem Douglasem, 3. hrabětem z Angusu, ten však zemřel v roce 1446 předtím, než se sňatek uskutečnil. V roce 1445 byla Jana poslána o Francie, z níž se vrátila až v roce 1457. Měla se provdat za francouzského dauphina, ke sňatku však kvůli její neschopnosti artikulovat nedošlo. Jana se před 15. květnem 1459 provdala za 4. barona Dalkeitha, který byl v obě jejich sňatku povýšen na prvního hraběte z Mortonu. Dispens z důvodu pokrevního příbuzenství druhého a třetího stupně jim byl udělen 7. ledna 1463–64. Jana i její manžel si byli vědomi blízkého příbuzenství, ke sňatku je však přesvědčil král Jakub II. Skotský, který také požádal o dispens. Hraběnka Jana zemřela v létě 1493 a její manžel ji přežil o čtyři měsíce.

Mortonský památník 
Hrabě a hraběnka z Mortonu byli společně pohřbeni v chóru farního kostela svatého Mikuláše Buccleuchu, známého jako dalkeithský kolegiátní kostel v Dalkeith jižně od Fife a východně od Edinburghu ve skotském Středním Lothianu. Jejich hrobky, známé jako mortonský památník, jsou pokryty jejich podobiznami a erby. Věří se, že je to nejstarší vyobrazení známé hluché ženy. Chór je nyní v troskách a zanechává venku hrobky, na nichž už staletí smazala urozené tváře. Jejich ruce, spojené v modlitbě, byly pravděpodobně zničeny za Reformace.

Potomci 
Jana Skotská porodila svému manželovi čtyři děti:

 Jan Douglas, 2. hrabě z Mortonu
 Jakub Douglas
 Janet Douglasová
 Alžběta Douglasová

Vývod z předků

Reference 

Skotské princezny
Narození v roce 1428
Úmrtí 22. června
Úmrtí v roce 1493
Ženy